Hana steht für:

 Hana (Vorname), weiblicher Vorname
 Hana Electronics, britisch-nordkoreanisches Joint Venture
 Hana Financial Group, koreanischer Finanzdienstleister
 Hana FC, ein Fußballverein von den Salomonen

Orte:
 Hana (Äthiopien), Gemeinde im Woreda Selamago
 Hana (Sandnes), Stadtteil von Sandnes, Norwegen
 Ḫana, ein antikes Reich im mittelmesopotamischen Raum 
 Hāna, Ort auf der Insel Maui (Hawaii) 
 Slezská Haná, Landschaft in Schlesien 
 Hana (Fluss), Nebenfluss des Cavally in der Elfenbeinküste

Hána ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Hána (1927–1994), tschechischer Bildhauer

Hana (japanisch „Blume“) ist Name oder Teil des Namens von:
 Aoi Hana, Manga-Serie, von Takako Shimura
 Hana (Film), japanischer Film aus dem Jahr 2006
 Hana-Bi (Film), japanischer Film aus dem Jahr 1997
 Hana-Kimi, Manga-Serie von Hisaya Nakajō
 Hana-Matsuri, Name einer Reihe von Festen in Japan
 Hana to Hebi, Erotikfilm (Pinku Eiga) aus dem Jahr 1974
 Hana to Yume, ein Manga-Magazin

HANA steht als Abkürzung für:
 High Performance Analytic Appliance, siehe SAP HANA, eine In-Memory-Datenbank

Siehe auch:
 Haná
 Hanah
 Hanna (Begriffsklärung)

Abkürzung